Warren Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Warren Island (ö i Antarktis),

Storbritannien 

 Vorran Island, ö, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar